«Ultraviolence» () — песня из третьего студийного альбома Ланы Дель Рей Ultraviolence. Является вторым по счёту синглом из альбома, выпущен 4 июня 2014 года на Interscope Records, Polydor Records и Universal Music Group. Авторами стали Лана Дель Рей и Даниэль Хит, продюсером — Ден Ауэрбах.

История создания 
Песня «Ultraviolence» переводится как «Ультранасилие» или «Ультражестокость». Песня написана самой певицей совместно с Даниэлем Хитом. Информация о выходе песни появилась в Твиттере Ланы Дель Рей 25 мая 2014 года. Впервые Лана Дель Рей исполнила песню на концерте 25 мая 2014 года в Ванкувере, также на этом концерте была исполнена демоверсия песни «Shades of Cool» и уже вышедшая песня «West Coast».

Реакции и критика 
Песня «Ultraviolence» получила всеобщее признание от музыкальных критиков. Джош Виглер с телеканала MTV назвал песню «пятьдесят оттенков большого». Крис Коплан из «Следствие Звуков» похвалил песню за её «благодать и изысканность».

Первое выступление 
Первый раз песня была исполнена на концерте 25 мая в Ванкувере.

Чартография

История релиза

Участники записи

Исполнение 
 Лана Дель Рей — вокал, бэк-вокал
 Альфреда Маккрэри Ли — бэк-вокал
 Энн Маккрэри — бэк-вокал
 Реджина Маккрэри — бэк-вокал

Инструменты 
 Ден Ауэрбах — электрогитара
 Коллин Дюпюи — барабан программирования
 Сет Кауфман — электрогитара

 Леон Майклс — фортепиано, меллотрон
 Ник Мовшон — бас-гитара
 Русь Паль — стил-гитара
 Кенни Воган — электрогитара
 Максимилиан Веиссенфелт — ударные

Технические и производство 
 Ден Ауэрбах — производство, смешивание
 Джон Дэвис — освоение
 Коллин Дюпюи — инжиниринг, смешивание

Примечания 

Песни Ланы Дель Рей
Синглы Interscope Records
Баллады 2010-х годов
Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Рок-баллады
Песни о домашнем насилии
Сентиментальные любовные песни
Песни, написанные Ланой Дель Рей